Abdecker steht für:

 Abdecker, Berufsbezeichnung für Tätigkeiten zur Beseitigung von Tierkadavern
 Abdecker (Gemeinde Lockenhaus), Ortslage in Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Abdecker (Gemeinde Schenkenfelden), Ortsteil von Schenkenfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich